Kimi no uta (album)
 Kimi no uta (chanson)